Кубок наций Персидского залива по футболу 1972 — 2-й розыгрыш Кубка наций Персидского залива. Турнир проходил с 16 по 28 марта на стадионе «Аль-Малаз» в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Схема 
Пять сборных играют между собой по одному матчу. За победу начисляется два очка, а за ничью — одно. Команда, набравшая наибольшее количество очков в этих матчах, выигрывает Кубок наций Персидского залива. В случае равенства набранных очков победитель определяется по лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Участники 
В турнире принимали участие пять сборных:
  — организатор
  — действующий обладатель
 
 
  — позже исключён из турнира

Исключение Бахрейна 
26 марта в заключительном матче турнира с Саудовской Аравией при счёте 2:1 в пользу хозяев футболисты сборной Бахрейна в знак протеста покинули поле. Последствиями этого инцидента стали исключение Бахрейна из турнира и аннулирование результатов встреч с командами Кувейта, Катара и ОАЭ.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Итог

Бомбардиры 
5 мячей:
  Саид Маскур

4 мяча:
  Мухаммед аль-Мугним

3 мяча:
  Хамад Бухамад
  Али аль-Мула
  Джассим Якуб

2 мяча:
  Мухаммед Шуаиб

1 мяч:
  Салех Абдулла
  Карим Нассар
  Сухаил Салим
  Мухаммед аль-Нур

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

1972
Международные соревнования по футболу в Саудовской Аравии
Март 1972 года
1972 год в Саудовской Аравии